Bayle ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Laurent Jessé Bayle (1799–1858), französischer Psychiater und Gehirnforscher
 Émile Bayle (1819–1895), französischer Paläontologe
 François Bayle (* 1932), französischer Komponist und Musiktheoretiker
 Gaspard Laurent Bayle (1774–1816), französischer Mediziner
 Georges Bayle (1914–??), französischer Ringer
 Jean-Michel Bayle (* 1969), französischer Motorradrennfahrer
 Louis Bayle (1907–1989), französischer Autor, Romanist, Provenzalist und Linguist
 Pierre Bayle (1647–1706), französischer Aufklärer, Schriftsteller und Philosoph

Siehe auch:
 Beile
 Beyle
 Kap Bayle